Dionizy Krzyczkowski, inżynier architekt, nauczyciel
 Dionizy Krzyczkowski, starszy szeregowy, żołnierz 6 Pułku Piechoty Legionów, kawaler Orderu Virtuti Militari
 Dionizy Krzyczkowski (1897–1918), legionista